Saga Festival este un festival de muzică electronică, pop și trap organizat în București de către ALDA, o companie europeană care se ocupă de organizarea multor festivaluri de muzică din Europa. Festivalul a avut loc în 2 locații până acum: Romaero în 2021 și 2023 și Arena Națională în 2022. Având multe scene neconvenționale și nume mari din lumea muzicală Saga a reușit să adune un număr mare de spectatori în fiecare an. Deasemenea Saga s-a ocupat și de organizarea concertului caritabil We Are One din 12 martie 2022 organizat la Arena Națională dedicat strângerii de fonduri pentru refugiații ucrainieni.

Referințe

Legături externe 

 Site oficial

Festivaluri de muzică în România 
Festivaluri de muzică electronică